Trnuljčica je lahko:

 Trnuljčica - pravljica
 Trnuljčica - balet Petra Iljiča Čajkovskega
 Trnuljčica - film Walta Disneya